Сели-Лонгшан () — фамилия. Известные носители:

 Сели-Лонгшан, Жан (1912—1943) — лётчик.
 Сели-Лонгшан, Мишель-Эдмонд (1813—1900) — бельгийский политик и энтомолог.
  (род. 1941) — мать бельгийской принцессы Дельфины.